Иртышский сельский округ

Российская Федерация

Омская область 

 Иртышский сельский округ Омского района
 Иртышский сельский округ Черлакского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Иртышский сельский округ Глубоковского района

Карагандинская область 

 Иртышский сельский округ Осакаровского района

Павлодарская область 

 Иртышский сельский округ Иртышского района